Csehország
 Bělušice, település a Kolíni járásban
 Bělušice, település a Mosti járásban